Liste der Kreise Ungarns wie sie zum 1. Januar 2013 auf Grund des Regierungsbeschlusses 218/2012. (vom 13. VIII.) eingerichtet wurden. Die Zahlen zu den Flächen und Einwohnern beziehen sich auf den 1. Januar 2012. Die Anzahl der Gemeinden (und Städte) bezieht sich auf den 1. Januar 2013.

Der Regierungsbeschluss betrifft die 19 Komitate, aber nicht die Hauptstadt Budapest.

Quellen 
 Liste der Kreise: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174811 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. (Időnként módosul.)
  – ksh.hu/Helysegnevtar

Weblinks 
 Karte aller Kreise in Ungarn
 übersichtliche Karte aller ungarischen Kreise ab 2013

LAU-1-Ebene
 
Verwaltungsgliederung Ungarns